Víctor Manuel de Saboya (nombre completo en italiano: Vittorio Emanuele di Savoia; Nápoles, 12 de febrero de 1937) es un aristócrata italiano, hijo del último rey de Italia, Humberto II.

Jefe de la Casa Real de Italia en disputa con Amadeo de Saboya, y aludido como príncipe de Nápoles, título conferido por el rey Víctor Manuel III, su abuelo. Para los realistas legitimistas es Víctor Manuel IV de Italia.

Heredero y exilio 
Sus padres fueron el último rey de Italia, Humberto II y su madre la reina (nacida princesa) María José de Bélgica, hija de Alberto I, rey de los belgas. Familiarmente es llamado Totó.

A los 9 años se convierte en príncipe heredero de Italia, cuando su padre Humberto II es ascendido al trono por la abdicación de su abuelo, Víctor Manuel III, en 1946. Pero a raíz del referéndum, a 33 días del reinado de su padre, cuyo resultado se inclinó por la república, tuvo que abandonar Italia con la familia real rumbo a Portugal y luego a Suiza.

Matrimonio e hijo 
Pese a la oposición de sus padres, se casa civilmente con una burguesa suiza, Marina Ricolfi-Doria, en 1970 en Las Vegas (Nevada, EE. UU.), matrimonio que formaliza por el rito católico el año siguiente en Teherán (Irán). De su matrimonio nació su único hijo, Manuel Filiberto (Ginebra, 1972).

Vuelta a Italia 
Tras la muerte de su padre Humberto II en 1983, más de una vez reclamó al gobierno italiano reconsiderar la Constitución de la República Italiana, la cual en una disposición transitoria prohibía la entrada de los descendientes masculinos del último Rey al territorio italiano. Contó con el firme apoyo de su madre, la ex Reina María José, quien manifestó que no regresaría a Italia sin su propio hijo, a menos que se modificara el precepto que limitaba a las mujeres de la Casa de Saboya el derecho de retornar a su país. Poco después del fallecimiento de la última Reina de Italia (27 de enero de 2001), el Papa Juan Pablo II ejerció su influencia sobre el parlamento italiano por petición expresa de Víctor Manuel y gracias a esa influencia se logró abolir la disposición constitucional que no le permitía volver a Italia. En diciembre de 2002, el Príncipe Víctor Manuel de Saboya pudo arribar a Roma tras casi 60 años de exilio, en compañía de su esposa Marina Doria y de su hijo Manuel Filiberto, quien no tenía la nacionalidad ni nunca había pisado territorio italiano. En ceremonia pública, toda la familia real juró la Constitución republicana. De inmediato se dirigieron a la Ciudad del Vaticano para expresar su sincero agradecimiento al Santo Padre, Juan Pablo II por haber hecho posible su retorno a Italia.

Polémica 
El 18 de agosto de 1978 en la Isla Caballo (Córcega), se produjo un tiroteo como consecuencia del robo de una chalupa de la embarcación propiedad de Víctor Manuel. Buscando a la nave de donde se habría sustraído la chalupa, Víctor Manuel disparó dos tiros de fusil hacia los presuntos culpables, hiriendo mortalmente al joven noruego Dirk Hammer. En 1987 fue juzgado por las heridas mortales en Francia, de resultas de haber disparado y matado a Dirk Hammer en Córcega. Pero el 18 de noviembre de 1991, después de trece años de procedimientos legales, el Tribunal Penal de París le absolvió de la herida mortal y de los cargos de homicidio no intencional, manteniendo sólo el de posesión no autorizada de un rifle M1 Garand. De la investigación resultó que Hammer había sido asesinado por un arma distinta del rifle de Víctor Manuel. Pero poco después se presentó una grabación de vídeo en el cual Víctor Manuel confiesa haber "burlado a los jueces franceses". 

Según los abogados de la defensa de Víctor Manuel, la conversación grabada en dicho vídeo se habría alterado al distorsionar o eliminar el "no" para que aparecieran las declaraciones negativas en positivas.  

En 2004, en Madrid y con ocasión del matrimonio de Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, protagonizó en el curso de una cena familiar ofrecida por el rey español un violento incidente con su primo Amadeo de Aosta a quien golpeó, lo que le valió el rechazo del círculo de casas reales europeas.

Ya en Italia, se ha visto implicado en un oscuro asunto de corrupción, tráfico ilegal de divisas, falsedad en documento público y favorecimiento de la prostitución (2006), lo que le ha llevado por segunda vez a la cárcel. Víctor Manuel de Saboya fue absuelto de todos los cargos en 2007 y 2010.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas italianas 
  Gran maestre de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación.
  Gran maestre de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro.
  Gran maestre de la Orden Civil de Saboya.
  Gran Maestre de la Orden del Mérito de Saboya.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa (Familia Real Portuguesa).
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias).
  Caballero gran cruz de la Orden de San Carlos (Principado de Mónaco, 01/03/2003).
  Medalla conmemorativa del 2500 Aniversario del Imperio de Irán (Imperio de Irán, 14/10/1971).
  Caballero del collar de la Real Orden del Tambor (Casa Real de Ruanda).

Ancestros

Referencias 

 

Nobles de Italia del siglo XXI
Príncipes de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Pretendientes al trono de Italia
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Nacidos en Nápoles